Agía Iríni ou Ayía Iríni, en français , désigne plusieurs localités du monde hellénique, baptisées en l’honneur d’Irène de Thessalonique.

En Grèce

Communes 
 Agía Iríni (Céphalonie) ;
 Agía Iríni (Eubée) ;
 Agía Iríni (Héraklion) ;
 Agía Iríni (Kéa) ;
 Agía Iríni, un village situé sur l'île de Kýthnos ;
 Agía Iríni (La Canée) ;
 Agía Iríni (Laconie) ;
 Agía Iríni (Lassithi) ;
 Agía Iríni (Malevízi) ;
 Agía Iríni (Paros) ;
 Agía Iríni (Phocide) ;
 Agía Iríni (Réthymnon) ;
 Agía Iríni (Thirassía).

Île 
 Agía Iríni, île inhabitée au large de Makrý Gialós, sur la côte sud-est de la Crète

À Chypre 
 Agía Iríni (Kyrenia)
 Agía Iríni (Nicosie)